Obertas steht für:

Julija Nikolajewna Obertas
Oberek, ein polnischer Tanz